Caio César Alves dos Santos – calciatore brasiliano
 Jadson Alves dos Santos, noto come Jadson – calciatore brasiliano
 Rafael Alves dos Santos – calciatore brasiliano
 Rogerio Alves dos Santos, noto come China – calciatore brasiliano
 Wágner Alves dos Santos, noto come Wágner – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano